Хэ́йли «Ха́нтер» Кинг (; 20 октября 1993) — американская актриса, певица, композитор, автор песен, гитаристка и гимнастка.

Биография 
Хэйли Кинг (настоящее имя Хантер) родилась 20 октября 1993 года в еврейской семье. У Хантер есть две сестры, включая старшую и младшую-актрис — Келли Кинг и Джои Кинг (род.1999).

Карьера 
Хэйли дебютировала в кино в 2001 году, сыграв роль Аманды в фильме «Искусственный разум». В 2006 году Кинг сыграла роль Дебры Морган в подростковом возрасте в телесериале «Декстер». Всего она сыграла в 16 фильмах и телесериалах.

Также Хантер очень хорошо играет на гитаре, пишет песни и поёт. Раньше Кинг занималась гимнастикой, но оставила спорт из-за травмы.

Избранная фильмография

Ссылки 

Дети-актёры США
Гимнасты США